Броун Ігор Михайлович (* 1955) — ізраїльський скульптор, автор міський та паркової скульптури в багатьох містах світу.

 Броун — персонаж вигаданого всесвіту трансформерів, дійова особа декількох мультсеріалів про трансформерів.

Див. також 
 Браун